Dicranomyia bhutanica  — вид двукрылых семейства .

Голотип женского пола, найденный в индийском штате Ассам на границе с Бутаном, хранится в Индийском музее. Вид был впервые описан в 1942 году американским энтомологом Чарлзом Александером под названием Limonia (Dicranomyia) bhutanica Alexander, 1942.

Примечания

Ссылки 
 

Болотницы
Насекомые Азии
Эндемики Южной Азии
Животные, описанные в 1942 году